Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek City jelzésű menetrend szerinti autóbusz- és trolibuszjáratok: 

 City-busz (Budapest)megszűnt
 City-trolibusz (Budapest)megszűnt

 CITY busz (Győr)megszűnt